Macondo – paese immaginario del romanzo Cent'anni di solitudine
 Macondo – centro culturale fondato da Mauro Rostagno
 Macondo – film austriaco del 2014 diretto da Sudabeh Mortezai